Антихрист — персонаж християнської есхатології, який бажатиме замінити собою Христа.

Також може означати:

 «Антихрист. Прокляття християнству» — книга німецького філософа Фрідріха Ніцше.
 «Антихрист» — німий художній фільм 1915 року режисера Едварда Пухальського.
 «Антихрист» — фільм 2009 року данського режисера Ларса Фон Трієра.